Gabriel Mena ist der Name folgender Personen:

* Gabriel Mena (Komponist) (um 1470–1528), spanischer Dichter und Komponist
 Gabriel Mena (Gewichtheber) (* 1985), kolumbianischer Gewichtheber